kibitka – rodzaj wozu używanego w Rosji
 kibitka – namiot azjatyckich koczowników